Cristal — sólido no qual os constituintes (sejam eles átomos, moléculas, ou iões) apresentam um elevado grau de ordenamento espacial

Cristal (vidro) — vidro de elevada transparência, brilho e densidade, em geral enriquecido com óxido de chumbo

Brasil
Cristal (Rio Grande do Sul) — município
Cristal do Sul — município do Rio Grande do Sul
Cristal (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre
Cristais (Minas Gerais) — município de Minas Gerais
Cristalândia (Brumado) — distrito do município baiano de Brumado fundado como Cristais

Ficção e televisão
Cristal (1985) — telenovela venezuelana produzida pela RCTV
Cristal (2006) — telenovela brasileira produzida pelo SBT
TV Urbana (TV Cristal Porto Alegre) — emissora de televisão brasileira com sede em Porto Alegre
Cristal (Marvel Comics) — personagem de banda desenhada/quadrinhos

Música
Cristal (álbum de Ala dos Namorados)
Cristal (álbum de Simone)
Cristal (álbum de Wolô)

Outros usos
Cristal Atlético Clube — clube brasileiro de futebol da cidade de Macapá, Amapá

Metanfetamina — droga também conhecida como "cristal"

Cristal (cerveja) — marca chilena

Hipódromo do Cristal — hipódromo da cidade de Porto Alegre

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão